Касабоглян — армянская фамилия.
 Касабоглян, Армен Самвелович (род. 1975) — армянский футболист.
 Касабоглян, Левон Самвелович (1986—2020) — армянский футболист.
 Касабоглян, Микаел (род. 1977) — армянский футболист.
 Касабоглян, Самвел Михайлович (род. 1955) — советский футболист, армянский тренер.

Примечания